Kristine kyrka har flera betydelser:

 Kristine kyrka, Falun – en församlingskyrka för Falu Kristine församling i Västerås stift
 Kristine kyrka, Jönköping – en kyrkobyggnad i Jönköping i Växjö stift

Se även
 Christinae kyrka
 Kristina kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Sala församling i Västerås stift
 Kristine kapellförsamling
 Kristine församling